Wingenbach bezeichnet folgende Orte:
 Wingenbach, eine Hofschaft im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Wingenbach (Ruppichteroth), einen Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth in Nordrhein-Westfalen

Wingenbach ist der Familienname folgender Person:
 Markus Wingenbach (* 1978), deutscher Fußballschiedsrichter